Claudio Flores peut désigner :

 Claudio Flores (1980-), coureur cycliste argentin ;
  (1976-), footballeur uruguayen.